Zaborze steht für folgende Orte in Polen:

 Zaborze (Woiwodschaft Großpolen)
 Zaborze (Woiwodschaft Lublin)
 Zaborze (Woiwodschaft Łódź)
 Zaborze (Połczyn-Zdrój), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Połczyn-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Zaborze (Chybie)
 Zaborze (Zabrze)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zaborze (Oświęcim)